Janowitz může být:

příjmení 
 Franz Janowitz (1892–1917) – rakouský a český německy píšící básník
 Gundula Janowitz  (* 1937) – rakouská lyrická sopranistka
 Hans Janowitz (1890–1954) –  rakouský a český německy píšící básník, starší bratr Franze Janowitze

jiné 
 v němčině jako překlad názvu českých obcí, viz Janovice (rozcestník)